Трубоукладчики предназначены для перемещения, наводки, опускания и укладки в проектное положение труб различных диаметров.

Трубоукладчик представляет собой базовый гусеничный трактор или его модификацию.

Классификация трубоукладчиков 
Они разделяются в зависимости от:
 диаметра укладываемых труб.
 число одновременно выполняемых рабочих движений.

Есть три группы трубоукладчиков:
Первая группа укладывает трубы малых диаметром до 530 мм. 
Вторая группа может укладывать трубы диаметром до 1200 мм. 
Третья группа укладывает трубы с большим диаметром до 1420 мм.

По основным параметрам трубоукладчики делятся:
 момент устойчивости,
 номинальная грузоподъемность,
 конструктивная масса,
 тяговое устройство на ведущем колесе гусеничного ходового трактора,
 максимальная высота подъема.

Трубоукладочное судно 
Судно-трубоукладчик, для укладки труб по дну водоёмов (моря).

 Россия
 Академик Черский (в честь Черского Н.А., бывш. Jascon 18)

Примечания 

Машины
Трубопроводный транспорт